Der Tuv Buganuud  ist ein mongolischer Fußballverein aus Töw-Aimag, der aktuell in der ersten Liga, der National Premier League, spielt.

Erfolge 
 Mongolia 1st League: 2021 (2. Platz)

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im 5000 Zuschauer fassenden Football Centre MFF in Ulaanbaatar aus.

Saisonplatzierung

Weblinks 
 
 
 
 Tuv Buganuud in der Datenbank von globalsportsarchive.com

Mongolischer Fußballverein
Gegründet 2018
Töw-Aimag